Eckerle est un patronyme porté notamment par :

 Catherine Eckerle, comédienne française de télévision, cinéma et théâtre ;
 Dinah Eckerle (1995-), handballeuse allemande ;
  (1912-1942), as de chasse de la Luftwaffe et pilote de voltige ;
  (1877-1925), écrivain allemand ;
 , producteur de télévision et écrivain américain.